

Комсомольське міське поселення — міське поселення, Комсомольський район, Івановська область
 Комсомольське міське поселення — міське поселення, Чамзінський район, Мордовія